Plusieurs tours ou complexes ont le nom de Sky City :

Sky City Tower, Changsha, en Chine, probablement abandonné ;

SkyCity, restaurant à Seattle, aux États-Unis ;

Sky City Entertainment Group, entreprise néozélandaise ;

Sky City 1000, tour proposée au Japon ;

Hong Kong SkyCity, complexe près de l'aéroport de Hong Kong.